

Sciences et techniques 
 Le clarke d'un élément chimique, dans la croûte terrestre ou dans une formation géologique, est sa teneur moyenne, généralement exprimée en %, en ppm ou en ppb. Elle est nommée en l'honneur de Frank Wigglesworth Clarke.

Anthroponyme

Patronyme 

 Alexander Ross Clarke (1828-1914), géodésiste britannique ;
 Alan Clarke (1935-1990), réalisateur et scénariste britannique ;
  ;
 Alphonse Clarke (1806-1850), compositeur français ;
Andrew Clarke (1954-), acteur australien ;
 Angela Clarke (1909-2010), actrice américaine ;
  ;
 Arthur Clarke (1802-1829), militaire français ;
 Arthur C. Clarke (1917-2008), auteur de science-fiction ;
  ;
 Betty Ross Clarke (1892-1970), actrice américaine ;
 Billy Clarke (né en 1987), footballeur irlandais ;
 Bobby Clarke (né en 1949), joueur puis dirigeant canadien de hockey sur glace ;
 Bill « Boileryard » Clarke (1868-1959), joueur américain de baseball ;
 Caleb Clarke (1999-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
  ;
 Christine Clarke (1960-), rameuse canadienne ;
 Colin Clarke (né en 1962), joueur et entraîneur nord-irlandais de football ;
 Dave Clarke (né en 1968), musicien britannique ;
 Davian Clarke (né en 1976), athlète jamaïcain ;
  ;
 Donald Henderson Clarke (1887-1958), écrivain et scénariste américain ;
 Eddie Clarke (1950-2018), guitariste britannique ;
 Edith Clarke (1883-1959), ingénieure électrique américaine ;
 Edmund M. Clarke (1945-2020), informaticien universitaire américain ;
  ;
 Edward Daniel Clarke (1769-1822), minéralogiste et archéologue britannique ;
 Emilia Clarke (née en 1987), actrice britannique ;
 Edgar Clarke (1799-1852), militaire et homme politique français ;
 Eroni Clarke (1969-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
  ;
  ;
 Frank Wigglesworth Clarke (1847-1931), géologue américain ;
 George Clarke (1661-1736), architecte et homme politique anglais ;
 Gilmore D. Clarke (1892-1982), ingénieur civil et architecte paysagiste américain ;
 Grace Julian Clarke (1865-1938), suffragette américaine ;
  (1888-1969), plongeur britannique ;
 Heather Clarke (1958-), rameuse canadienne ;
  ;
 Henri Jacques Guillaume Clarke, (1765-1818), militaire et homme politique français ;
 Henry Clarke (1918-1996), photographe de mode américain ;
 Henry Hynes Clarke (1833-1889), homme politique canadien ;
 Herbert Clarke (1879-1956), patineur britannique ;
 Hilton Clarke (1979-), coureur cycliste australien ;
  ;
 Isabelle Clarke (née en 1960), réalisatrice française ;
 Jacob Augustus Lockhart Clarke (1817-1880), neuroanatomiste et neuropathologiste britannique ;
  ;
 James Stanier Clarke (1766-1834), clergyman et bibliothécaire britannique ;
 Jason Clarke (né en 1969), acteur australien ;
  ;
 Jeremiah Clarke (1674-1707), compositeur anglais ;
 Jessica Clarke (née en 1989), footballeuse anglaise ;
 John Mason Clarke (1857-1925), paléontologue américain ;
 Joan Clarke (1917-1996), cryptologue britannique ;
 Johnny Clarke, un chanteur jamaïcain de reggae ;
  ;
 Joseph Clarke (1992-), kayakiste anglais pratiquant le slalom ;
 Kenny Clarke (1914-1985), batteur de jazz américain ;
 Leon Clarke (né en 1985), footballeur anglais ;
 Lige Clarke (1942-1975), militant LGBT et journaliste américain ;
 Lilian Clarke (1866–1934), botaniste britannique ;
 Lydia Clarke (1923-2018), actrice américaine ;
 Margaret Clarke (1888-1961), peintre irlandaise ;
 Maude Clarke (1892-1935), historienne irlandaise ;
 Noel Clarke (né en 1975), acteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Norm Clarke (né en 1960), joueur canadien de basket-ball ;
 Penelope Clarke (née en 1956), avocate française, épouse de François Fillon ;
 Philip Clarke (1974-), coureur cycliste barbadien ;
 Rebecca Clarke (1886-1979), altiste et compositrice britannique ;
 Ray Clarke (né en 1952), joueur de football anglais ;
 Robin Clarke (1986-), joueur de squash canadien ;
 Ron Clarke (1937-2015), athlète australien ;
 Ronald J. Clarke (1944-), paléoanthropologue sud-africain ;
 Rotnei Clarke (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 Samuel Clarke (1675-1729), théologien et philosophe anglais ;
 Sarah Clarke (1919-2002) militante et religieuse irlandaise ;
  ;
 Simon Clarke (né en 1986), coureur cycliste australien ;
 Stanley Clarke (né en 1951), musicien américain ;
  ;
  ;
 Stephenson Robert Clarke (1862-1948), ornithologue britannique ;
 Susanna Clarke (né en 1959), écrivain britannique ;
 Tarania Clarke (1999-2019), footballeuse jamaïcaine ;
 Terrence Clarke (2001-2021), joueur américain de basket-ball ;
 Thomas Ernest Bennett Clarke (1907-1989), scénariste et écrivain britannique ;
 Tiffany Clarke (née en 1991), joueuse américaine de basket-ball ;
 Thomas James Clarke (1858-1916), leader révolutionnaire irlandais ;
 Tom Clarke (né en 1987), footballeur anglais ;
 Tom Clarke (né en 1941), homme politique britannique ;
 Tony Clarke (né en 1932), syndicaliste et homme politique britannique ;
 Veronica Clarke (1912-1999), patineuse artistique canadienne ;
 Vince Clarke (né en 1960), musicien britannique du groupe Erasure et fondateur de Depeche Mode ;
 Warren Clarke (1947-2014), acteur britannique ;
 .

Pseudonyme 

 Clarke, de son vrai nom Frédéric Seron (né en 1965), dessinateur de bandes-dessinées belge.

Toponyme

Australie 
 île Clarke, une île de Tasmanie ;

Canada 
 Clarke, un canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia (Québec) ;

États-Unis 
 , plusieurs comtés ;

Nouvelle-Zélande 
 Clarke, un cours d'eau de la région de Tasman, dans l’Île du Sud.
 Clarke, un cours d'eau du District de Grey dans l’Ile du Sud

Voir aussi 

 

Patronyme anglais